

Равенна — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Равенна — провінція в Італії, у регіоні Емілія-Романья.

Равенна — місто, штат Кентуккі
 Равенна — місто, штат Небраска
 Равенна — місто, штат Огайо
 Равенна — місто, штат Техас
 Равенна — селище, штат Мічиган